Cairoli – stacja metra w Mediolanie
 Benedetto Cairoli – włoski polityk 
 Giovanni Cairoli – włoski rewolucjonista okresu risorgimenta